Уэйн Клейсон Бут (; ) — американский . Профессор-эмерит Фонда М. Пуллмана по английскому языку и литературе Чикагского университета. Его работы в основном следуют традициям Чикагской школы литературной критики. Член Американского философского общества (1992) и  Американской академии искусств и наук.

Биография 

Родился 22 февраля 1921 года в городе Американ-Форк (штат Юта).

В 1944 году получил бакалавра гуманитарных наук в Университете Бригама Янга, а в 1947 году магистра гуманитарных наук и в 1950 году доктора философии в Чикагском университете. До возвращения в Чикагский университет преподавал в  и .

Научная деятельность 

Главной его работой считается «Риторика художественной литературы» (The Rhetoric of Fiction), в которой Бут утверждает, что любое повествование (narrative) — это одна из форм риторики. Другими словами, аргументация автора в защиту своих «различных интересов (commitments), тайных или явных, предопределяет нашу реакцию на его произведение» (The Rhetoric of Fiction 71). Большая часть этих интересов, утверждает Бут, опирается на мораль и моральность. Повествователь {narrator} и есть автор или, точнее, имплицитный автор (implied author), которого Бут также называет авторским «вторым я» — тот, кто «выбирает, сознательно или бессознательно, что мы читаем…» (The Rhetoric of Fiction 74-75)

В более поздней книге «Современная догма и риторика согласия» (Modern Dogma and the Rhetoric of Assent) он рассматривает вопрос о том, какие обстоятельства заставляют человека менять свою точку зрения, и обсуждает, что происходит в ситуациях, когда в споре сталкиваются две диаметрально противоположные мировоззренческие системы.

Ещё одной значительной книгой стала «Риторика иронии» (The Rhetoric of Irony), в которой Бут исследует иронию и её использование в литературе. В более поздней работе «Компания, которой мы дорожим: этика художественной литературы» (The Company we Keep: An Ethics of Fiction) он возвращается к теме риторического воздействия в художественной литературе и «ратует за перемещение этики в центр наших занятий литературой» (текст на обложке, The Company We Keep).

На русском языке увидела свет одна из последних работ Бута (соавторы — Коломб, Грегори Дж., и Уильямс, Джозеф М.) — учебное пособие «Искусство исследования» (The Craft of Research). Название русской версии книги — «Исследование: шестнадцать уроков для начинающих авторов» (2004).

Книги 

 Rhetoric of Fiction (1961)
 Boring from Within: The Art of the Freshman Essay (c. 1963) pamphlet
 Now Don’t Try to Reason with Me : Essays and Ironies for a Credulous Age (1970)
 Autobiography of Relva Booth Ross (1971)
 Booth Family History (1971)
 A Rhetoric of Irony (1974)
 Knowledge Most Worth Having (1974) editor
 Modern Dogma & the Rhetoric of Assent (1974) Ward-Phillips Lectures in English Language and Literature
 Critical Understanding : The Powers and Limits of Pluralism (1979)
 The Harper and Row Rhetoric: Writing As Thinking, Thinking As Writing (1987) with Marshall W. Gregory
 The Company We Keep: An Ethics of Fiction (1988)
 The Harper & Row Reader : Liberal Education Through Reading & Writing (1988) with Marshall W.Gregory
 The Vocation of a Teacher : Rhetorical Occasions, 1967—1988 (1988)
 The Art of Deliberalizing: A Handbook for True Professionals (1990)
 The Art of Growing Older: Writers on Living and Aging (1992) editor
 The Craft of Research (1995, 2003) with Gregory G. Colomb and Joseph M. Williams
 Literature as Exploration (1996) with Louise M. Rosenblatt
 For the Love of It : Amateuring & Its Rivals (1999)
 Rhetoric of Rhetoric: The Quest for Effective Communication (2004) Blackwell Manifesto
 My Many Selves: The Quest for a Plausible Harmony (2006)

Примечания

Ссылки 
 Сообщение о смерти 
 Чикагский университет: некрологи 

Литературоведы США
Выпускники Университета Бригама Янга
Выпускники Чикагского университета
Преподаватели Чикагского университета
Члены Американского философского общества
Президенты Ассоциации современного языка